Combining Diacritical Marks è un blocco Unicode. È costituito dai 112 caratteri compresi nell'intervallo U+0300-U+036F.

Contiene i segni diacritici. Include i diacritici dell'alfabeto greco ed è basato sugli standard ISO 6937, ISO 5426 e sull'IPA.

Tabella

Tabella compatta di caratteri

Note

Bibliografia

Voci correlate 
 Combining Diacritical Marks Extended

Collegamenti esterni 
 

Unicode